Néfermaât est un prénom masculin de l'Égypte antique, signifiant littéralement « beauté/perfection de la justice (Maât) ». Il fut porté à la  par :

 le prince Néfermaât, fils du pharaon Snéfrou (), qui fut son vizir (Tâty en ancien égyptien).
 Néfermaât, petit-fils de Snéfrou (par sa mère Néfertkaou), vizir de Khéops ().

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique
IVe dynastie égyptienne